Николай Алексеевич Соболев:
 Соболев, Николай Алексеевич (1921—1996) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Соболев, Николай Алексеевич (1919—2007) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.